Emergente puede referirse a:
 Emergente, un sistema cuyas propiedades o procesos no son reducibles a las de sus partes constituyentes.
 País emergente, aquel cuya economía aún no alcanza el estatus de desarrollada, pero ha avanzado más que sus competidores del mundo en desarrollo.
 Economía emergente, un término macroeconómico.
 Compañía emergente, negocio de limitada historia y grandes posibilidades de crecimiento, [alto perfil de riesgo/recompensa]. enWikipedia/término: Startups (emergentes)
 Sistemas emergentes